Банкір — багатозначний термін, прізвище, а також назви фільмів та художніх творів.

Перелік

Професія 
 Банкір — фізична особа, як власник або топ-менеджер керуюче банком та фінансовими операціями, що ним проводяться.

Фільми 
 «Банкір» — американський фільм 1989 року.
 «Банкір» — американський фільм 2020 року.
 «Артуро Де Фанті, банкір-невдаха» — італійська комедія 1980 року з Паоло Вілладжо в головній ролі.

Художні твори 
 «Банкір» — роман Леслі Воллера, перший роман трилогії про чиказького банкіра Вудса Палмера («Банкір», «Сім'я», «Американець»).

Персоналії 
 Імоджен Банкір ( 1987) — шотландська бадмінтоністка.